Fraser (automerk), een kitcarfabrikant
Fraser (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Fraser (rivier), een rivier in Brits-Columbia
Fraser (Labrador), een rivier in Labrador
Fraser Island, een zandeiland in de Grote Oceaan

Plaatsen
 Fraser (Colorado)
 Fraser (Iowa)
 Fraser (Michigan)

Personen met de achternaam Fraser
Brendan Fraser, een Amerikaanse acteur
Charles Fraser (doorverwijspagina)
Dawn Fraser, een Australische zwemster
Gordon Fraser, een Canadese wielrenner
Henk Fraser, een Nederlandse profvoetballer
Kristin Fraser, een Azerbeidzjaanse kunstschaatsster
Louis Fraser (1810-1866), Brits zoöloog
Malcolm Fraser (1930-2015), een Australische politicus
Paula Newby-Fraser, een Zimbabwaanse triatleet
Ron Fraser (1933-2013), een Amerikaans honkballer en honkbalcoach
Simon Fraser (ontdekkingsreiziger), (1776-1862), een bonthandelaar en ontdekkingsreiziger 
Wendel Fräser, een Nederlands-Surinaamse voetballer

Schotse achternaam